La Coppa Davis 1962 è stata la 51ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 41 nazioni: 28 nella zona europea, 8 nella zona dell'est e 5 della zona americana.

L'Australia ha battuto il Messico, nel challenge round che si è disputato al Milton Courts di Brisbane in Australia dal 26 al 28 dicembre.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona dell'Est

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Semifinali

Challenge Round

Collegamenti esterni

Tennis nel 1962
 1962